Палаццо:
 Палаццо — итальянский городской дворец-особняк XV—XVIII вв.
 Палаццо — четырёхзвёздочный бизнес-отель, расположенный в центре Полтавы.
 Палаццо-Адриано — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Палермо.
 Палаццо-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Палаццо-Пиньяно — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Кремона.
 Палаццо-Сан-Джервазио — коммуна в Италии, расположена в регионе Базиликата, подчиняется административному центру Потенца.
 Кефка Палаццо — вымышленный персонаж, главный злодей компьютерной игры Final Fantasy VI.